Rozstání est un toponyme qui peut désigner :

Rozstání, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Rozstání, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.